Koukkukari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koukkukari (ö i Lappland, Kemi-Torneå), 
 Koukkukari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar